GCM steht für:

 Galois/Counter Mode, eine Betriebsart für authentifizierend verschlüsselnde Blockchiffren
 General Circulation Model, siehe Klimamodell #Globale Klimamodelle – GCM (General Circulation Model)
 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Vertragswerk der Vereinten Nationen
 Owen Roberts International Airport, Flughafen auf den Cayman Islands (IATA-Code)

Abkürzung